Oguzes — um dos principais ramos dos povos turcomanos
 Oğuz (rayon) — uma divisão administrativa do Azerbaijão
 Oğuz (Azerbaijão) — cidade do Azerbaijão, capital do rayon do mesmo nome
 Oğuz (Turquia) — cidade da Turquia
 Língua oguz — língua turcomana ocidental que foi falada pelos oguzes, que habitavam a Ásia Central, até ao século X d.C.

Desambiguação
Desambiguações de topônimos
!Desambiguações mal formatadas